Burkardt ist der Familienname folgender Personen:

 August Burkardt, Pseudonym des Schriftstellers Johann Georg Heinzmann (1757–1802)
 Ernst Burkardt (1928–2014), deutscher Klassischer Philologe
 Friedhelm Burkardt (1929–1998), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Germain Burkardt (1821–1890), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans Burkardt (1930–2017), deutscher Graphikdesigner, Hochschullehrer und Kalligraph
 Jonathan Burkardt (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Julie Burkardt (* 1995), Schweizer Schauspielerin und Produzentin
 Ludwig Burkardt (1946–2015), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Brandenburg

Siehe auch:
 Burkard, Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart
 Burkart, Burkat, Burkhard, Burkhardt, Burkhart